Die Brüder – film del 1917 con Asta Nielsen
Die Brüder – film tv del 1958 diretto da Egon Monk
Die Brüder –  film del 1977 diretto da Wolf Gremm